Вальполичелла () — винодельческий субрегион в Италии, представляет собой ряд долин в западной части региона Венето, ограниченных холмами и рекой Адидже. Почвы здесь разнообразны — от красных глинистых до белых кальциевых.

Здесь выращивают автохтонные красные сорта винограда Корвина, Рондинелла, Молинара, практически нигде более не встречающиеся.

Основным является сорт Корвина с темными ягодами с толстой кожицей. Корвина придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни. Его доля в ассамбляже вин Вальполичелла составляет от 40 до 70 %.

Ещё один сорт, имеющий в этом регионе важное значение, — Рондинелла. Ягоды Рондинеллы так же ярко окрашены, но менее ароматны, чем у Корвины. Доля Рондинеллы в составе вин Вальполичелла может достигать 40 %.

Третьим сортом является Молинара — это весьма ароматный и кислотный сорт.

Разновидности местных вин 
 Амароне делла Вальполичелла — сухое
 Речото делла Вальполичелла — сладкое
 Рипассо («второе вино» указанных выше аппеллясьонов)

Винодельческие регионы Италии
География области Венеция
Виноделие области Венеция